

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2

 Bokowe –  przysiółek wsi Gąsiorowice w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Jemielnica
 Bokowe – kolinia wsi Eliaszuki w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka